В Швеции на 31 декабря 2010 года насчитывается 1956 городов, Городом в Швеции считается населённый пункт с численностью населения более 200 человек, Общая численность городского населения на 2010 год составляла  человек ( населения в стране).

Примечания 

Городов